Michał Haraburda (zm. 1586) – kasztelan miński, pisarz wielki litewski
 Michał Karol Haraburda (ok. 1640–1709) – marszałek słonimski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej